Termenul „Margarita” se poate referi la:

Margarita, un cocktail cu tequila
Margarita (Asteroid)
Margarita (Piemont), un oraș în Piemont, Italia
Insula Margarita, o insulă din arhipelagul Antilele Mici care aparține de Venezuela

Vezi și
Santa Margarita
Margareta